La palabra inglesa killer (‘asesino/a’), hace referencia a varios artículos:

Biología
Célula NK o Linfocitos Natural Killer, asesinos naturales.
Célula LAK, Células "killer" activadas por linfoquinas.

Cine
 Killer Klowns from Outer Space, Payasos asesinos del espacio exterior, película estadounidense de 1988;
 Killer Barbies, película de 1996 del director español Jesús Franco;
 Killer Barbys vs. Dracula, película de 2003 de Jesús Franco, secuela de la anterior;
Killers, película de 2010, protagonizada por Katherine Heigl y Ashton Kutcher.

Historieta
 Killer Croc, personaje ficticio de DC Comics, enemigo de Batman;
 Killerbee (o Kirabi), personaje del manga Naruto.

Informática
 Killer application, aplicación informática.

Juegos
 Killer, juego de rol en vivo de Steve Jackson Games publicado por primera vez en Estados Unidos en 1982 y traducido al castellano en 1991 por la editorial Joc Internacional;
 Killer7, videojuego;
 Killer Instinct (videojuego de 1994)
 Killer Instinct 2, videojuego secuela de Killer Instinct.
Música
 Killer Queen, canción de la banda británica Queen;
 Killers, disco de la banda Kiss;
 Killers, disco de la banda británica Iron Maiden;
 Killer, disco de Alice Cooper;
 Killer, disco de Tech N9ne;
 Killer, canción compuesta por el productor discográfico Adamski;
 Killer, canción de Kiss;
 Jerry Lee Lewis, apodado "The Killer";
 Killer Instinct'', la primera demo de Violator (grupo de thrash metal);
 Killer, banda finlandesa;
 Killer Barbies, banda española de rock;
 Killers, banda de heavy metal liderada por el británico Paul Di’Anno;
 Coki and the Killer Burritos, banda argentina de rock liderada por Coki Debernardi;
 The Killers, grupo musical estadounidense;
 Killer Mike, un cantante estadounidense de rap.
 Killer HH''', joven cantante de rap valenciano (España).